Euphrasie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Euphrasie est un prénom féminin qui signifie « gaieté, joie » en grec ancien. Il est très peu usité.

Les Euphrasie sont fêtées à différentes dates, en mémoire des nombreuses saintes chrétiennes ayant porté ce nom.

Saintes chrétiennes 
Voir

Autre personnalité 
 Euphrasie (), femme de l'évêque Namatius de Vienne.

Personnage de fiction 
 Euphrasie, vrai nom de Cosette, personnage des Misérables.